Magruder ist der Name folgender Orte: 

 Magruder (Georgia), Ort im Bourke County, Georgia 
 Magruder (Virginia), Ort im York County, Virginia 

Magruder ist der Familienname folgender Personen: 

 Allan B. Magruder (1775–1822), US-amerikanischer Politiker
 D. L. Magruder, US-amerikanischer Tennisspieler
 Jeb Stuart Magruder (1935–2014), US-amerikanischer Politiker

 Patrick Magruder (1768–1819), US-amerikanischer Bibliothekar
 William B. Magruder (1810–1869), US-amerikanischer Politiker